Welsum (Dalfsen)
Welsum (Olst-Wijhe)